H3 hiszton, fehérje
Közlekedés
 H3, autóút Szlovéniában
 H3, az amerikai Hummer terepjáró egyik változata
 H3 Arena, autóverseny pálya a svédországi Oslo közelében
Haditechnika
 H3 japán fejlesztés alatt álló hordozórakéta
 H–3 Sea King, amerikai katonai többcélú helikoptertípus